

Geografia 
 Dandolo – frazione del comune italiano di Maniago in provincia di Pordenone

Navi 
 Enrico Dandolo – corazzata della Regia Marina (1873-1920)
 Enrico Dandolo – sommergibile della Regia Marina (1937-1948)
 Enrico Dandolo (S 513) – sottomarino della Marina Militare (1967-96)
 SMS Dandolo – corvetta della marina dell'impero austro-ungarico

Persone 
 Alberto Dandolo – giornalista italiano  
 Emilio Dandolo – patriota italiano del Risorgimento
 Enrico Dandolo – patriota italiano del Risorgimento
 Giusi Raspani Dandolo – attrice e doppiatrice italiana
 Milly Dandolo – scrittrice, poetessa, traduttrice e giornalista italiana
 Nadia Dandolo – mezzofondista italiana
 Tullio Dandolo – scrittore, storico, filosofo e patriota italiano
 Vincenzo Dandolo – scienziato, politico e agronomo italiano

Famiglia Dandolo 
 Dandolo – famiglia veneziana
 Andrea Dandolo – ammiraglio nella marina della Serenissima
 Andrea Dandolo – cinquantaquattresimo doge
 Anna Dandolo – regina dei Serbi
 Fantino Dandolo –  giurista, diplomatico e arcivescovo cattolico
 Francesco Dandolo – cinquantaduesimo doge
 Giberto Dandolo – ammiraglio, politico e militare italiano
 Giovanni Dandolo – quarantottesimo doge
 Giovanni Dandolo – politico e diplomatico
 Marino Dandolo – signore di Andro
 Silvestro Dandolo – ammiraglio austriaco

Pagine correlate 
 Domenico Dandolo
 Enrico Dandolo (disambigua)
 Palazzo Dandolo (disambigua)